Tauriac (Gironde)
 Tauriac (Lot)
 Tauriac (Tarn)

Desambiguações de topônimos